La Tablada puede referirse a los siguientes términos:

La Tablada, localidad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
La Tablada, centro clandestino de detención y tortura de la dictadura cívico militar uruguaya.